Colastiné puede referirse a:

 Colastiné Norte, barrio de la ciudad de Santa Fe;
 Colastiné Sur, barrio de la ciudad de Santa Fe;
 Río Colastiné, río de la provincia de Santa Fe;
 Arroyo Colastiné, arroyo de la provincia de Santa Fe, no relacionado con el anterior.